Зеленобірська сільська рада — сільська рада, Смолевицький район, Мінська область, Білорусь
 Зеленобірська сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область, Росія